Anderberg ist der Familienname folgender Personen:

 Algot Anderberg (1893–1963), schwedischer lutherischer Bischof
 Arne Anderberg (* 1954), schwedischer Botaniker
 Axel Anderberg (1860–1937), schwedischer Architekt
 Astrid Anderberg (1927–2010), schwedische Keramikerin
 Bengt Anderberg (1920–2008), schwedischer Schriftsteller und Übersetzer
 Bertil Anderberg (1913–1991), schwedischer Schauspieler
 Carl-Olof Anderberg (1914–1972), schwedischer Komponist und Dirigent
 Christel Anderberg (* 1943), schwedischer Politiker
 John Anderberg (1923–2012), schwedischer Fußballspieler
 Marianne Anderberg (1944–2017), schwedische Schauspielerin
 Nikki Anderberg (* 2002), schwedische Sprinterin
 Olle Anderberg (1919–2003), schwedischer Ringer
 Rudolf Anderberg (1892–1982), schwedischer Politiker
 Torgny Anderberg (1919–2000), schwedischer Schauspieler